It’s a Great Life steht für:
 It’s a Great Life (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1954 bis 1956 

Filme:
 It’s a Great Life (1918), US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 1918 von Marcel Perez 
 It’s a Great Life (1920), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1920 von E. Mason Hopper 
 It’s a Great Life (1929), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1929 von Sam Wood 
 It’s a Great Life (1935), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1935 von Edward F. Cline 
 It’s a Great Life (1943), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1943 von Frank R. Strayer